Endopterygota (fra oldgræsk endon 'indre' + pteron 'vinge' + latin -ota 'have'), også kendt som Holometabola, er en overorden af insekter inden for infraklassen Neoptera, der går gennem karakteristiske æg, larve, puppe og voksenstadier. De gennemgår en radikal metamorfose, hvor larve og voksenstadier adskiller sig betydeligt fra hinanden i deres struktur og adfærd. Dette kaldes holometabolisme eller fuldstændig forvandling (fuldstændig metamorfose).

Evolution
Endopterygoter udgør den mest forskelligartede insekt-superorden med over 1 million levende arter fordelt på 11 ordener, der indeholder insekter såsom sommerfugle, fluer, lopper, bier, myrer og biller.

Det tidligst kendte endopterygote fossil stammer fra Karbon-tiden.

Endopterygota er nogle gange opdelt i tre grupper: 
Neuropterida (Neuroptera, Megaloptera, Raphidioptera, Strepsiptera og Coleoptera)
Hymenopteroida (Hymenoptera) 
Panorpida (Siphonaptera, Diptera, Trichoptera og Lepidoptera og Mecoptera).

Molekylære analyser af arternes arvemasse (DNA) har klarlagt gruppens fylogeni, som vist i kladogrammet.

Beskrivelse

Endopterygota adskiller sig fra Exopterygota (insekter med ufuldstændig forvandling) ved den måde, hvorpå deres vinger udvikler sig. Endopterygota (bogstaveligt talt "indre vingede former") udvikler vinger inde i kroppen og gennemgår en omfattende metamorfose, der involverer et puppestadium. Exopterygota ("ydre bevingede former") gennemgår ikke et puppestadium, og efter klækning udvikler larven (kaldet en nymfe) gradvist vinger på ydersiden af sin krop. Trinvis vingeudvikling er imidlertid en egenskab, der er plesiomorfisk (findes i andre grupper), da den også kendes hos Odonata (guldsmede), som ikke tilhører Neoptera, men befinder sig på et mere basalt udviklingstrin blandt insekterne.

Referencer

Insekter